Никола́й Григо́рьевич Григо́рьев:
 Григорьев, Николай Григорьевич (1845—1923) — купец 2-й гильдии, потомственный почётный гражданин Москвы, благотворитель.
 Григорьев, Николай Григорьевич (1900—1982) — советский зоотехник, лауреат Сталинской премии.
 Григорьев, Николай Григорьевич (1892—?) — советский военно-морской деятель, инженерный работник, инженер-капитан 1-го ранга.
 Григорьев, Николай Григорьевич (1928—2016) — советский физик, лауреат Ленинской премии.
 Григорьев, Николай Григорьевич (род. 1933) — хирург, доктор медицинских наук, министр здравоохранения Чувашии (1979—1994), народный депутат России (1990—1993).